Курообра́зные , — широко распространённый отряд новонёбных птиц из клады Galloanseres. Устаревшие русские названия: куриные, скребу́щие или ро́ющие.

У них крепкие лапы, приспособленные для быстрого бега и рытья земли. Летать умеют не все куриные и, в лучшем случае, лишь на небольшие расстояния.

Классификация отряда 
Курообразные делятся на пять семейств:
 Большеноги (Megapodiidae).
 Краксы (Cracidae).
 Зубчатоклювые куропатки (Odontophoridae).
 Фазановые (Phasianidae).
 Цесарковые (Numididae).

По другим классификациям, к курообразным причисляют семейство пастушковых куропаток (Mesitornithidae), относящееся к журавлеобразным, а гокко и большеногов выделяют в отдельный отряд Craciformes.

Триба индейковых из семейства фазановых ранее выделялась некоторыми авторами в самостоятельное семейство Meleagrididae, а триба тетеревиных — в семейство Tetraonidae отряда курообразных.

Кладограмма
Кладограмма курообразных по Джону Бойду.<ref name="Boyd">John Boyd's website   {{cite web|url=http://jboyd.net/Taxo/List2.html|title=GALLIFORMES- Landfowl|first=John|last=Boyd|access-date=30 December 2015|year=2007|archive-date=2013-10-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20131003031532/http://jboyd.net/Taxo/List2.html|deadlink=no}}</ref>

 Строение 
Внешний вид куриных птиц соответствует наземному образу жизни, характерному для большинства представителей этого отряда. Телосложение их плотное, голова небольшая, шея короткая, клюв короткий, сильный, слегка выпуклый, приспособленный для добывания грубого, преимущественно растительного корма с поверхности земли или с древесно-кустарниковой растительности. Крылья короткие и широкие, облегчающие быстрый вертикальный подъём, что часто бывает важно для наземных птиц, особенно живущих в лесу. Полёт куриных птиц быстрый, но тяжёлый, обычно совершается на короткое расстояние. Дальний полёт свойствен лишь немногим перелётным видам, например перепелу, у которого, в отличие от других куриных, крыло не тупое, а относительно острое. Взлетают птицы, как правило, стремительно и с шумом; набрав высоту, летят по прямой линии, чередуя частые взмахи крыльев с планированием. Ноги средней длины, сильные, с крепкими пальцами и короткими, слегка изогнутыми когтями; с их помощью многие птицы разгребают поверхность почвы при поиске пищи. У некоторых куриных по краям пальцев имеются бахромки из роговых пластинок, которые способствуют удержанию на ветвях и передвижению по заснеженной земле. Куриные хорошо передвигаются по земле — ходят и бегают. Взлетают лишь при крайней необходимости. Оперение плотное и жёсткое. Окраска разнообразная.

 Распространение 
Куриные населяют разнообразные ландшафты, встречаясь в тундре, лесу и степи. Некоторые хорошо уживаются по соседству с человеком. Живут они как на равнинах, так и в горах, поднимаясь высоко в альпийском поясе. Большинство представителей этого отряда ведут наземный образ жизни. Хотя некоторые из них садятся на деревья и там даже кормятся, все же гнёзда делают на земле. Распространены куриные чрезвычайно широко, почти по всему земному шару, за исключением Антарктики, крайних северных островов Евразии и Америки, южной части Южной Америки и Аравии.

Все виды, за исключением обыкновенного и немого перепелов, являются оседлыми птицами.

 Размножение 
Виды мелкие и средней величины становятся способными к размножению в возрасте одного года; половая зрелость у крупных видов наступает позднее. Большинство куриных пар не образуют, самцы заботы о потомстве не проявляют. Некоторые виды образуют пары. В этом случае заботу о потомстве разделяют оба родителя. Брачный период характеризуется групповыми токами. Большинство куриных гнездится на земле. Гнёзда весьма примитивны, в виде небольшого углубления в почве, выложенного редкими стебельками, а по мере насиживания и пером птицы. Как правило, у куриных одна кладка в году, но в отдельных южных районах области распространения предполагают наличие двух кладок. Яйца мелкие, но количество их в кладке в общем большое, от 4 до 25 яиц. Окраска яиц белая или пёстрая. Продолжительность насиживания у куриных от 12 до 30 дней. Развитие птенцов идёт по выводковому типу. Птенцы вылупляются одетые пухом и у одних видов покидают гнездо, как только обсохнут, у других — через сутки и более. В развитии птенцов характерно то, что у них очень рано отрастают перья, в результате чего ещё не оперённые птенцы могут перепархивать, а затем и более уверенно летать. Куриные имеют одну полную линьку в году, протекающую после окончания периода размножения осенью.

 Питание 
Питаются куриные преимущественно растительной пищей, которую разыскивают на земле. Животные корма являются дополнительными. Правда, в кормовом рационе молодых они занимают значительное место. Состав кормов у разных видов весьма разнообразен и резко меняется по сезонам.

 Значение 
Хозяйственное значение куриных весьма большое. Благодаря вкусному мясу они являются наиболее популярным объектом массовой спортивной охоты. Многие куриные истребляют вредных для сельского хозяйства насекомых, принося тем самым значительную пользу. Куры, индейки, цесарки составляют основу такой важной отрасли сельского хозяйства, как птицеводство.

 Генетика 
Молекулярная генетика
 Депонированные нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 1 319 832 (по состоянию на 14 марта 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 91 758 (по состоянию на 14 марта 2015).

Курообразные — один из наиболее представленных по количеству депонированных последовательностей среди всех отрядов птиц. При этом бо́льшая их часть принадлежит курице (Gallus gallus) — генетически наиболее изученному представителю отряда и класса птиц в целом. Значительно изучена с генетической точки зрения индейка (Meleagris gallopavo) — ещё один вид курообразных.

Курица стала первой птицей и первым домашним животным, для которых были построены генетическая и физическая карты и секвенирована полная геномная последовательность (в 2004 году)International Chicken Genome Sequencing Consortium. Sequence and comparative analysis of the chicken genome provide unique perspectives on vertebrate evolution // Nature. — 2004. — Vol. 432. — No. 7018. — P. 695—716. (Erratum in: Nature. — 2005. — Vol. 433. — No. 7027. — P. 777). . Приоритет в построении первой генетической карты курицы и её опубликовании в 1930 годуСм. рисунок,  изображающий карту Серебровского и Петрова, который был опубликован в статье «К составлению плана хромосом домашней курицы» (1930). принадлежит советским русским учёным А. С. Серебровскому и С. Г. Петрову.

Геномика
Вслед за курицей, в 2010 году было завершено секвенирование генома индейки (M. gallopavo). В 2013—2014 годах было выполнено секвенирование полных геномных последовательностей ещё у трёх представителей курообразных:
 Немой перепел (Coturnix japonica).
 Тетерев-косач (Lyrurus tetrix).
 Виргинская американская куропатка (Colinus virginianus).

Благодаря достаточно хорошему качеству сборки геномов (особенно в случае курицы, а также индейки), секвенированные виды курообразных имеют важное значение в сравнительной геномике для выяснения эволюции птичьих геномов и позвоночных животных в целом.

 Примечания 

 Литература 
 Акимушкин И. И.'' Куриные птицы // Мир животных (Рассказы о птицах) / И. И. Акимушкин; Художники А. Блох, Б. Жутовский. — : Молодая Гвардия, 1971. — 384 с. — (Серия «Эврика»).

Ссылки 
 Курообразные в Иллюстрированной энциклопедии животных «Филин» (Украина)
 Филогения отряда Galliformes на сайте Джона Бойда

 
Отряды птиц
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком